Dunajec – rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły
 Dunajec – wieś na Ukrainie, w rejonie żydaczowskim
 Dunajec – wieś na Ukrainie, w rejonie głuchowskim
 Dunajec Nowy Sącz – klub sportowy
 s/y Dunajec – jacht morski
 Zamek Dunajec w Niedzicy

Zobacz też 
 Pieniński Przełom Dunajca
 Zamki nad Dunajcem
 Biały Dunajec
 Czarny Dunajec